Ракета-носитель среднего класса — орбитальная ракета-носитель, способная поднимать от 2 до 20 тонн (по классификации НАСА) или от 5 до 20 тонн (по классификации Роскосмос) полезной нагрузки до низкой околоземной орбиты (НОО). Следующая более крупная категория состоит из тяжёлых ракет-носителей.

Семейства РН среднего класса находящихся в эксплуатации 

  Атлас-5 (до 9.8 тонн) - с 2002 года
  Delta IV (до 9.4 тонн) - с 2003 года
  Союз-2.1 (до 8.7 тонн) - 2004 года
  Чанчжэн 3 (до 8.5 тонн) - с 1994 года
  Чанчжэн 2 (до 8.4 тонн) - с 1992 года
  Antares (до 8 тонн) - с 2013 года
  Зенит-3 (до 7 тонн) - с 1999 года
  Delta II (до 6.1 тонн) - с 1990 года
  GSLV (до 5.1 тонн) - с 2010 года
  Чанчжэн 4 (до 4.2 тонн) - с 1999 года
  PSLV (до 3.6 тонн) - 1993 года
  Ангара-1.2 (до 3.5 тонн) - с 2014 года
  Днепр (до 3.5 тонн) - с 1999 года

Разрабатываемые РН среднего класса 

  Иртыш (Союз 5) (до 17.4 тонн) - Начало лётных испытаний запланировано на 2024 год, а переход в стадию коммерческой эксплуатации, которой займётся российская компания International Launch Services, зарегистрированная в США, заложен на 2025 год. «Союз-5» планируется использовать для запусков как с космодрома Байконур, так и с плавучего космодрома «Морской старт».
  Ангара-А3 (до 14.5 тонн) - перспективная российская ракета, будет разработана на базе ракеты носителя Ангара-А5, как её облегчённая версия.
  Союз 7 (до 12.5 тонн) -  разрабатываемая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса на метановом двигателе РД-0169. Предполагается, что после 2026 года она сможет заменить все семейство ракет-носителей «Союз-2». 12 апреля 2022 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что «Союз 7» появится только после завершения эксплуатации «Союза-2».

Сравнение ракет-носителей среднего класса 
Легенда для таблицы ниже: [устаревшие и отмененные] — [используемые]